Gaucher ist der Familienname folgender Personen:

 Gaucher de Châtillon (Gautier, dt. Walter; * um 1221, † 1250), Herr von Donzy, Saint-Aignan, Montmirail und Montjay
 Gaucher II. de Châtillon († 1148), Herr von Châtillon, Crécy, Troissy und Montjay
 Gaucher III. de Châtillon († 1219), Herr von Châtillon, Troissy, Crécy, Montjay, Broigny und Pierrefonds, sowie Graf von Saint-Pol (iure uxoris)
 Guy Gaucher (1930–2014), französischer Ordensgeistlicher, Weihbischof in Bayeux
 Nicolas Gaucher (1846–1911), deutscher Pomologe
 Pierrejean Gaucher (* 1958), französischer Jazzmusiker
 Philippe Gaucher (1854–1918), französischer Dermatologe
 Ryan Gaucher (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler

Gaucher bezeichnet:

 La Ferté-Gaucher, eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne

Siehe auch:
 Morbus Gaucher, Erbkrankheit
 Gautier, Walter